Slattery ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Francis Slattery (* 1975), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Edward James Slattery (* 1940), Bischof von Tulsa
 Fergus Slattery (* 1949), irischer Rugbyspieler
 Hugh Patrick Slattery (* 1934), irischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Tzaneen
 Jack Slattery (1878–1949), US-amerikanischer Baseballspieler
 James M. Slattery (1878–1948), US-amerikanischer Politiker
 Jim Slattery (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Slattery (1904–1960), US-amerikanischer Boxer im Halbschwergewicht
 John Slattery (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Slattery (* 1963), Fußballspieler von den Turks- und Caicosinseln
 Peter Slattery (* 1965), australischer Rugby-Union-Spieler
 Richard X. Slattery (1925–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Ryan Slattery (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Sara Slattery (* 1981), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Tony Slattery (* 1959), englischer Schauspieler
 William Slattery (* 1943), Erzbischof von Pretoria und Militärbischof von Südafrika

Sonstiges:
 Slattery Peak, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis